Seznam predsednikov Bolivije.

Začasni predsedniki 

Bolivija